

Patronyme 

 Charles Bocquet (), luthiste français, actif entre 1594 et 1606 ;
 Mademoiselle Bocquet (), compositrice et luthiste française ;
 Laurent Bocquet (), danseur, chorégraphe et maître de ballet français ;
 Paul Bocquet (1868-1947), artiste peintre français ;
 Léon Bocquet (1876-1954), poète et romancier français ;
 Charles Bocquet (1918-1977), zoologiste français ;
 Roger Bocquet (1921-1994), joueur de football suisse ;
 Louis Bocquet (1922-), coureur cycliste français ;
 Alain Bocquet (1946-), homme politique français ;
 Jean-Pierre Bocquet-Appel (1949-2018), scientifique français ;
 Gavin Bocquet (1953-), chef décorateur britannique ;
 Éric Bocquet (1957-), homme politique français ;
 José-Louis Bocquet (1962-), écrivain, journaliste et scénariste de bande dessinée ;
 Pierre-Yves Bocquet (1973-), journaliste musical ;
 Olivier Bocquet (19?-), scénariste de bande dessinée.

Titres 

 Bocquet père et fils ou le Chemin le plus long (1840), comédie-vaudeville d’Eugène Labiche, Laurencin et Marc-Michel.